Артавазд — армянское имя.

Известные носители

 Артавазд I (160—115 до н. э.) — царь Великой Армении со 160 года до н. э., старший сын Арташеса I.
 Артавазд I — царь Атропатены в 65–30 годах до н. э.
 Артавазд II (ум. в 31 до н. э.) — царь Армении Великой в 56—34 до н. э., сын Тиграна II. 
 Артавазд (византийский император) — византийский император армянского происхождения, правивший с июня 741 или 742 и до ноября 743 года.
 Николай Артавазд, Равда (XIII—XIV вв.) — византийский математик.

Премии 
 Артавазд (премия) — театральная премия в Армении

См. также 
 Артабаз